Рудницька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Рудницька сільська рада — Вінницька область, Піщанський район
 Рудницька сільська рада — Київська область, Баришівський район

Див. також 
 Рудницька селищна рада
 Рудницька